Glyn Jones může být:

 Glyn Jones (velšský spisovatel) (1905–1995) – velšský spisovatel
 Glyn Jones (jihoafrický spisovatel) (1931–2014) – jihoafrický spisovatel
 Glyn Jones (fotbalista) (* 1958) – velšský fotbalista
 Glyn Jones (ragbista) – velšský ragbista